BFR steht für:
 Bitfehlerrate, siehe Bitfehlerhäufigkeit
 brominated flame retardants, englisch für „Bromierte Flammschutzmittel“
 Bundesverband Freier Radios, eine deutsche Dachorganisation
 Starship (Rakete), ein Raketen-Entwicklungsprojekt der Firma SpaceX
 Virgil I. Grissom Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Bedford (Indiana), Lawrence County (Indiana), Indiana

DE BFR steht als Abkürzung für:
 Borsdorf als UN/LOCODE

BfR steht für:
 Bundesinstitut für Risikobewertung
 Bündnis für Rügen, eine politische Partei

bfr. steht für:
 bankfrisch, was bei Münzsammlern den Erhaltungsgrad einer Münze beschreibt

bfr steht für:
 Bazigar (ISO-639-3-Code), dravidische Sprache

Abkürzung